Баумга́ртнер ( - "садовник" (от Baum "дерево" и Gärtner "садовод" (от Garten "сад"))) — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители 
 Баумгартнер, Александр (1841—1910) — швейцарский поэт и писатель.
 Баумгартнер, Андреас (1793—1865) — австрийский государственный деятель и учёный.
 Баумгартнер, Брайан (род. 1972) — американский актёр и режиссёр.
 Баумгартнер, Геральд (род. 1964) — австрийский футболист, тренер.
 Баумгартнер, Брюс (род. 1960) — американский борец-супертяжеловес вольного стиля.
 Баумгартнер, Вильгельм (1820—1867) — швейцарский композитор и хоровой дирижёр.
 Баумгартнер, Жолт (род. 1981) — пилот «Формулы-1».
 Баумгартнер, Людвиг (род. 1909) — оберштурмфюрер СС, адъютант коменданта концлагеря Освенцим и Флоссенбюрг.
 Баумгартнер, Ник (род. 1981) — американский сноубордист.
 Баумгартнер, Пауль (1903—1976) — швейцарский пианист.
 Баумгартнер, Пит (род. 1958) — основатель и композитор немецкой лаунж группы «De-Phazz».
 Баумгартнер, Феликс (род. 1969) — австрийский парашютист, бейсджампер.
 Ганс Баумгартнер Старший (1456—1527) — германский купец и банкир.
 Ганс Баумгартнер Младший (1488—1549) — германский купец и банкир, сын Баумгартнера старшего.

См. также 
 Баумгертнер
 Паумгартнер

Литература